Волода́рский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

Казахстан 
 Володарский район — прежнее название Айыртауского района в 1928—1930 и 1963—1993 годах.
 Володарский район — название Щербактинского района в 1928 году.

Россия 
 существующие
 Володарский район — в Астраханской области.
 Володарский район — в Брянске.
 Володарский район — в Нижегородской области.

 упразднённые
 Володарский район — бывшее название Невского района Санкт-Петербурга.
 Володарский район — бывший район в Орловской области.
 Володарский район — бывший (до 1958) район в Ульяновске.

Украина 
 Володарский район — название Никольского района Донецкой области до 2016 года.
 Володарский район — в Киевской области (до 2020 года).